Оберэрбах ():

 Оберэрбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд.
 Оберэрбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вестервальд.